Jméno Mokry Dwór nesou polská sídla:

 Mokry Dwór (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství
 Mokry Dwór (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství